Leidse Geologische Vereniging, een reünistenvereniging aan de Leidse universiteit
Ligne à Grande Vitesse, een Franse hogesnelheidslijn
Lymphogranuloma venereum, een geslachtsziekte
Lijst Gerard Vosse, een lokale partij in de gemeente Velsen